GSC 02620-00648 — двойная звезда в созвездии Геркулеса на расстоянии приблизительно 1708 световых лет (около 524 парсек) от Солнца. Возраст звезды определён как около 2,9 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
Первый компонент (WDS J17532+3713A) — жёлто-белая звезда спектрального класса F. Видимая звёздная величина звезды — +11,592m. Масса — около 1,388 солнечной, радиус — около 1,9 солнечного, светимость — около 5,159 солнечной. Эффективная температура — около 6161 K.

Второй компонент (WDS J17532+3713B). Видимая звёздная величина звезды — +16,1m. Удалён на 1,6 угловой секунды.

Планетная система 
В 2007 году группой астрономов проекта TrES было объявлено об открытии планеты TrES-4.

Ссылки 
 TrES-4 на сайте «Энциклопедия внесолнечных планет».
 TrES-4 на сайте «Планетные системы».

Примечания 

Планетные системы